Dynamine, peut désigner :
 la dynamine, une protéine cytoplasmique
 Dynamine, un genre de papillons